Tyczinino – stacja kolejowa w obwodzie smoleńskim, w Rosji
 Tyczinino – dieriewnia w Rosji, w obwodzie smoleńskim
 Tyczinino – miejscowość w obwodzie smoleńskim (Rosja)